Maroni ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Maroni (* vor 1387; † 1404), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche
 Giancarlo Maroni (1893–1952), italienischer Architekt
 James Maroni (1873–1973), norwegischer lutherischer Bischof  
 Maja Maroni, Geburtsname von Maja Beutler (1936–2021), Schweizer Schriftstellerin und Dramatikerin
 Roberto Maroni (1955–2022), italienischer Politiker der Lega Nord, Manager und Rechtsanwalt

Maroni bezeichnet außerdem:
 Maroni (Fluss), Fluss in Südamerika
 Maroni (Fluss, Zypern), Fluss in Zypern
 Maroni (Zypern), Gemeinde in Zypern
 die Früchte der Edelkastanie
 Maroni (Fernsehserie), französische Fernsehserie von 2018

Siehe auch:
 Marone
 Maroney